Меморіал Петросяна 2014 — міжнародний шаховий турнір, що проходив з 3 по 11 листопада 2014 року в Москві, присвячений 85-річчю з дня народження дев'ятого чемпіона світу Тиграна Петросяна.

Регламент турніру 
Змагання проводилися за коловою системою у 7 турів за участі 8 шахістів з 5 країн.
Категорія турніру — ХХ (середній рейтинг — 2748,0).

Розклад змагань 

 Ігрові дні: 4-6, 8-11 листопада
 Вихідний день: 7 листопада

Початок партій в 13-00 год, останній тур в 11-00 (час Київський)

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.

Критерії розподілу місць 
 1. Кількість партій чорними фігурами;
 2. Кількість виграних партій;
 3. Результат особистої зустрічі;
 4. Коефіцієнт Койя;
 5. Коефіцієнт Зоннеборна-Бергера;

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 100 000 Євро (суми призових вказані після вирахування відповідних податків і зборів).
 25 000 євро
 20 000 євро
 15 000 євро
 12 000 євро
 9 000 євро
 8 000 євро
 6 000 євро
 5 000 євро

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на листопад 2014 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт Меморіалу Петросяна 
 Онлайн турніру на chessdom.com  
 Турнір на ChessPro.ru  
 Меморіал Петросяна на chess-news.ru  
 Форум на ChessPro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2014
2014 у Москві
Шахові змагання у Москві